Desa Suru kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Suru (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,19, long 110,83), 
 Desa Suru (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,08, long 109,42), 
 Desa Suru (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,91, long 111,65), 
 Desa Suru (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,36, long 112,43), 
 Desa Suru (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,71, long 111,86), 
 Desa Suru (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,08, long 112,35), 

Robotskapade Indonesienförgreningar